

Patronyme 

 Alice Bourgat, danseuse de l'opéra de Paris
Juliette Bourgat (1903-1990), sœur de la précédente, danseuse de l'opéra de Paris
Marcelle Bourgat, sœur des deux précédentes, danseuse de l'opéra de Paris
Michel Bourgat, médecin généraliste marseillais ;

 Henri Bourgat (1896-1975), aviateur français.

Voir aussi 

 Le Panicaut de Bourgat (ou Chardon bleu des Pyrénées), une plante herbacée vivace de la famille des Apiacées.